Lista över nasifierade i AF:s Nasotek är en lista över samtliga personer, vilka som en hedersbevisning fått sina näsor avgjutna, så kallat "nasifierade",  och upphängda inom Akademiska Föreningens Nasotek. Listan, och den bok i vilken denna förekommer, kallas för Diarium nasale eller Första Nosebok, senare utökad med Andra Nosebok. Utöver namn upptar listan även datum för avgjutningen och den kortfattade motivering eller förklaring "Nasala utskottet" utger. För avlidna personer har näsan avbildats från statyer och den mumifierade biskopen Peder Winstrups näsa har skannats in och 3D-printats.

Källor
 Lista över nasifierade på Nasala utskottets hemsida

Nasifierade i AFs Nasotek
Akademiska Föreningen
Lunds universitet
Svensk studentkultur